Cove Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cove Creek Township (Arkansas)
 Cove Creek Township (North Carolina)